O Monte Parnón ou Parnão (em grego , Πάρνων / Πάρνωνας : Πάρνων / Πάρνωνας) ou Malevos (Μαλεβός) é uma cordilheira ou maciço localizado a leste da planície e do vale de Eurotas. A parte ocidental está localizada na prefeitura de Laconia e no nordeste, na de Arcádia e serve como uma separação para as duas. Do seu cume, é possível ver o sudeste de Arcadia, a Cinuria del Sur e o norte e centro de Laconia até o Monte Taigeto, além de parte da prefeitura de Argólida.

Cordilheiras da Grécia